Stationierungsabkommen steht für:

 Stationierungsabkommen, internationale Vereinbarung zwischen Staaten zur Stationierung von Truppen auf fremdem Hoheitsgebiet, siehe Status of Forces Agreement

Siehe auch:
 Aufenthaltsvertrag
 Aufenthalts- und Abzugsvertrag
 Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland #Stationierungsabkommen (Abkommen über den zeitweiligen Aufenthalt sowjetischer Streitkräfte auf dem Territorium der DDR)